

Населені пункти та їхні частини
 Мацеюв — село в гміні Сенниця-Ружана Красноставського повіту Люблінського воєводства
 Мацеюв — село в гміні Здунська Воля Здунськовольського повіту Лодзинського воєводства
 Мацеюв — село в гміні Зґеж Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Мацеюв — село в гміні Слабошув Меховського повіту Малопольського воєводства
 Мацеюв — село в гміні Ключборк Ключборського повіту Опольського воєводства
 Мацеюв — частина міста Забже в Сілезькому воєводстві
 Мацеюв — частина села Новий Ґай в гміні Ґура-Свентей-Малґожати Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Мацеюв — колонія в гміні Лів Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Мацеюв — колонія в гміні Дравно Хощенського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки